Кратер Рош (), не путать с кратером Рош на Фобосе, — большой древний ударный кратер в южном полушарии обратной стороны Луны. Название присвоено в честь французского астронома, математика Эдуарда Альбера Роша (1820—1883) и утверждено Международным астрономическим союзом в 1970 г. Образование кратера относится к нектарскому периоду.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратер Росселанд на западе; кратер Этвёш на севере; кратер Рамзей на востоке-северо-востоке; кратер Райдер на востоке-юго-востоке; кратер Паули перекрывающий южную часть кратера Рош и кратер Козырев на юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 152,7 км, глубина 3 км.

Кратер Рош имеет полигональную форму и значительно разрушен за длительное время своего существования. Вал сглажен и отмечен по всему периметру мелкими кратерами. Внутренний склон неравномерный по ширине, северо-восточная часть внутреннего склона отмечена сателлитным кратером Рош B. Дно чаши относительно ровное, южная часть чаши перекрыта кратером Паули. В центре чаши и в северной части внутреннего склона вала расположены скопления мелких кратеров. Чаша кратера отмечена светлыми лучами от кратера Райдер. В северной части расположены области с низким альбедо видимо затопленные темной базальтовой лавой. Возможно эти области значительно больше по размеру, но частично перекрыты породами с высоким альбедо от кратера Райдер.

Сателлитные кратеры 

 Сателлитный кратер Рош U в 1994 г. переименован Международным астрономическим союзом в кратер Росселанд.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны